Wolf of Wall Street oder The Wolf of Wall Street steht für:

 Wolf of Wall Street, Spitzname von Jordan Belfort (* 1962), US-amerikanischer Manager und Börsenspekulant
 The Wolf of Wall Street, Originaltitel von Der Wolf der Wall Street, Memoiren von Jordan Belfort (2007)
 The Wolf of Wall Street, Originaltitel von Millionen um ein Weib, US-amerikanischer Film von Rowland V. Lee (1929)
 The Wolf of Wall Street (2013), US-amerikanischer Film von Martin Scorsese
 The Lone Wolf of Wall Street, Spitzname von Bernard Baruch (1870–1965), US-amerikanischer Finanzier und Börsenspekulant